Тайрик Джамир Эванс (; родился 19 сентября 1989 года в Честере, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший за команды Национальной баскетбольной ассоциации. Играет на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Был выбран на драфте НБА 2009 года в первом раунде под общим 4-м номером. В сезоне 2009/2010 годов был признан лучшим новичком года.

Биография 
Эванс родился в городе Честер, штат Пенсильвания, в раннем детстве благодаря старшим братьям увлёкся баскетболом. Широкую известность как один из лучших молодых баскетболистов в США Эванс приобрёл ещё в старшей школе. В выпускном классе, играя за команду Американской христианской академии Астона, он набирал 32,1 очка в среднем за игру, трижды признавался лучшим игроком штата Пенсильвания, был признан самым ценным игроком матча всех звёзд американской школьной лиги, сравнивался с Трэйси Макгрэди.

Учась в выпускном классе, Эванс получил предложения стипендии от университетов Мемфиса, Луисвилла, Виллановы, Техаса и Коннектикута. В апреле 2008 года он объявил, что поступит в Университет Мемфиса. В Мемфисе он провёл под руководством тренера Джона Калипари один сезон, по итогам которого ассоциация баскетбольных журналистов США признала Эванса лучшим новичком сезона в студенческом чемпионате.

31 марта 2009 года Эванс объявил о своём желании выступать в НБА и выставил свою кандидатуру на драфт. 25 июня он был выбран под четвёртым номером командой «Сакраменто Кингз». 11 марта 2010 года сделал своё первый трипл-дабл в НБА: 19 очков, 10 подборов и 10 передач в игре против «Торонто». В своём дебютном сезоне в НБА Эванс стал ведущим игроком «Кингз», он сыграл 72 игры, в которых в среднем набирал 20,1 очков, делал 5,3 подборов и 5,8 передач. Ранее только трём новичкам в истории НБА удавалось набирать в среднем 20 очков и делать по 5 подборов и передач: Оскару Робертсону (сезон 1960/61), Майклу Джордану (1984/85) и Леброну Джеймсу (2003/04). По итогам регулярного сезона Эванс был признан лучшим новичком года в НБА.

Летом 2010 года был арестован за нарушение правил дорожного движения и приговорён к 80 часам общественных работ.

В ноябре 2011 года подписал контракт с итальянским клубом «Виртус» с условием возвращения в НБА в случае окончания локаута. Уже в декабре 2011 года вернулся в «Кингз» в связи с окончанием локаута, не сыграв за итальянский клуб ни одного матча.

5 июля 2013 года в результате обмена перешёл в «Нью-Орлеан Хорнетс». В обратном направлении последовал венесуэлец Грейвис Васкес.

В сезоне 2014/15 первый раз в карьере сыграл в плей-офф НБА, проведя 4 матча за «Нью-Орлеан».

20 февраля 2017 года вместе с Бадди Хилдом, Лэнгстоном Гэллоуэем и выборами в первом и втором раундах драфта 2017 года был обменян в «Сакраменто Кингз» на Демаркуса Казинса и Омри Касспи. Три дня спустя в своей первой игре после возвращения в «Кингз» набрал 15 очков, выйдя со скамейки в матче против «Денвер Наггетс» (116—100). 8 марта 2017 года набрал рекордные в сезоне 24 очка в игре против «Спёрс» (104—114).

10 июля 2017 года подписал контракт с «Мемфис Гриззлис». 1 ноября 2017 года набрал 32 очка в игре против «Орландо Мэджик», преодолев 30-очковый рубеж впервые с декабря 2014 года. В середине сезона 2017/18 был стартовым разыгрывающим защитником команды во время травмы Майка Конли. 27 декабря 2017 года набрал 32 очка и сделал 7 передач и 7 подборов в игре против «Лейкерс». Всего в сезоне 2017/18 сыграл 52 матча, из них 32 в стартовом составе.

6 июля 2018 года подписал контракт с «Индианой Пэйсерс». 17 октября в первом матче за «Пэйсерс» набрал 14 очков и сделал 6 передач.

17 мая 2019 года Эванс был дисквалифицирован НБА за нарушение антинаркотической программы лиги. Запрос на восстановление в качестве игрока НБА он мог подать в 2021 году. 15 февраля 2022 года НБА официально разрешила Тайрику Эвансу возобновить карьеру.

16 марта 2022 года Эванс подписал контракт с командой «Висконсин Херд» из Джи-Лиги НБА. 23 марта он был отчислен.

21 декабря 2022 года Эванс подписал контракт с пуэрториканской командой «Индигос де Маягуэс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Честере (Пенсильвания)
Баскетболисты США
Игроки «Мемфис Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Индиана Пэйсерс»